Svartholm steht für:

Svartholm (Festung), eine Inselfestung in Finnland

Svartholm ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfrid Svartholm (* 1984), schwedischer Mitgründer von The Pirate Bay